Futbolnyj klub Amkar Perm (rusky: Футбольный клуб «Амкар» Пермь) je ruský fotbalový klub, sídlící ve městě Perm.

Klub byl založen v roce 1994 za účelem reprezentace místní továrny na umělá hnojiva. Název klubu je zkratkou jejích hlavních produktů: amoniak a karbamid. Červenočerně pruhované dresy, jaké má AC Milán, přijal Amkar na radu italských obchodních partnerů. Od roku 1999 klub hrál druhou nejvyšší soutěž a od roku 2004 je účastníkem elitní ligy. Nejlepšího umístění dosáhl v roce 2008, kdy skončil na čtvrtém místě ligy a zároveň byl finalistou domácího poháru. Získal tak právo účasti v Evropské lize, kde vypadl s anglickým týmem Fulham FC po výsledcích 1:3 venku a 1:0 doma.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Zvězda s kapacitou 17 000 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Dresy a jejich vývoj 
Vysvětlivky:
 (D) – dresy pro domácí utkání
 (V) – dresy pro utkání na hřištích soupeře

Známí hráči 
  Konstantin Zyrjanov
  Albert Sarkisjan
  Georgi Pejev
  Janusz Gol
  Michal Breznaník

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1994
Amkar